Een verkeersweg:
N35 (België)
N35 (Frankrijk)
N35 (Luxemburg)
N35 (Nederland), zie Rijksweg 35